Первая лига 2003/2004 () — 70-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 9 августа 2003 года и закончился 11 июня 2004 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Польши 2003/2004 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 2003/2004 на rsssf.com 

2003/2004
Польша
Польша
Спорт в Польше в 2003 году
Спорт в Польше в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004